Jakub steht für:

 Jakub (Vorname), eine Variante von Jakob
 Lisa Jakub (* 1978), kanadische Schauspielerin  

Jakub ist der Titel folgender Filme:
 Jakub (1977), tschechischer Film von Ota Koval und Jaroslava Vošmiková 
 Jakub (1992), tschechischer Film von Jana Ševčíková 

Jakub ist der Name folgender Orte:
 Jakub (Banská Bystrica), Stadtteil von Banská Bystrica, Slowakei
 Jakub (Církvice), Ortsteil von Církvice, Tschechien

Siehe auch:
 Jakob (Name)
 Jacob